ZOF  ou Zof peut signifier :

Code 
ZOF est un code qui peut signifier :
 .

Patronyme 

 Ángel Tulio Zof (1928-2014), footballeur et entraîneur argentin.